Marsilius ist der Name folgender Personen:

 Marsilius de Berlin, Schultheiß und Richter von Berlin 
 Marsilius von Padua (* 1285/1290–1342/1343), Staatstheoretiker und Politiker
 Marsilius von Inghen (1335/1340–1396), Gelehrter
 Marsilio Ficino (latinisiert Marsilius Ficinus; 1433–1499), italienischer Humanist, Philosoph und Arzt
 Luigi Ferdinando Marsilius (1658–1730), italienischer Soldat und Gelehrter, siehe Luigi Ferdinando Marsigli

Marsilius ist des Weiteren der Name von:
 Marsilius (Krater), Krater auf dem Saturnmond Iapetus

Siehe auch:
 Marsilius-Kolleg, interdisziplinäres Kolleg der Universität Heidelberg